Trymer – narzędzie służące do trymowania sierści psów. Budowa trymerów jest zależna od ich przeznaczenia. Trymery używane są do usuwania podszerstka jak również włosów okrywowych (np. terierów i sznaucerów). Usuwa też martwe włosy u psów gładko- i krótkowłosych. Wyglądem przypomina nóż z pofałdowanym lub ponacinanym ostrzem. Większość trymerów jest zbudowanych w ten sposób, żeby włosy nie zostały ucięte.

Podstawowy podział trymerów:
 ze względu na grubość włosów
 do podszerstka - trymer o dość szerokich i głębokich nacięciach 
 do włosów okrywowych o różnej grubości - zależnie od szerokości rowków na ostrzu trymera
 ze względu na miejsce, w których rosną trymowane włosy
 uszy i miejsca trudno dostępne - krótkie ostrze
 kark, boki i inne miejsca o dużych powierzchniach - długie ostrza
 ze względu na rodzaj trymowania
 trymowanie zwykłe - wszystkie rowki trymera o równych głębokościach
 trymowanie przerzedzające (tzw. co drugi włos) - rowki na ostrzu trymery mają różne głębokości. Najczęściej głębsze i płytsze rowki ułożone są na zmianę  

Specyficznym trymerem jest trymer typu Coat-King. Służy on do wyjmowania martwych włosów i podszerstka, ale jego budowa nie sprzyja wykonywaniu precyzyjnej fryzury. Jest również stosowany do przecinania niewielkich, niedających się rozsupłać kołtunów.

Ze względu na to, że proces trymowania jest pracochłonny, profesjonalne trymery są czasami wykonywane w wersjach z rękojeściami dopasowanymi do konkretnego użytkownika. Trymery są produkowane dla osób prawo- i leworęcznych.

Higiena
Narzędzia
Kynologia